Otsjamtsjyre (Georgisch: ოჩამჩირე; Otsjamtsjire; Abchazisch: Очамчыра, Russisch: Очамчира; Otsjamtsjira) is een kuststad aan de Zwarte Zee, gelegen in de de facto onafhankelijke Georgische regio Abchazië en het bestuurlijk centrum van het gelijknamige district Otsjamtsjyre. De stad ligt aan de oever van de Ghalidzgarivier op ongeveer 5 meter boven zeeniveau, 53 kilometer ten zuidoosten van Soechoemi en 351 kilometer ten noordwesten van Tbilisi.

Klimaat 
Otsjamtsjyre ligt in een gebied met een vochtig subtropisch klimaat met relatief warme winters en hete zomers. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 13,6°C, met een januarigemiddelde van 4,5 graden en een juligemiddelde van 23°C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraagt 1300 mm.

Geschiedenis 
De oude Griekse kolonie Gyenos zou zich volgens sommige bronnen nabij het huidige Otsjamtsjyre bevinden, maar de precieze locatie wordt betwist en van de vermoedelijke archeologische plek is te weinig over om hierover uitsluitsel te geven.

Otsjamtsjyre was lange tijd een kleine vissersnederzetting. Bij de plaats vonden gevechten plaats tijdens een oorlog tussen het Russische Rijk en de Turks-Abchazische strijdkrachten op 15 juni 1877, die de eersten verloren.

Volgens de volkstelling van 1978 telde de plaats 18.700 inwoners en bij de volkstelling van 1989 20.379 inwoners. Door de Georgisch-Abchazische oorlog van 1992 tot 1993, daalde de bevolking sterk als gevolg van etnische zuiveringen van Georgiërs. De meeste van deze binnenlandse vluchtelingen zijn nog altijd niet teruggekeerd.

Plaats in Abchazië
Stad in Georgië